Népfrontok – az antikapitalista harc össznépi formája (egyfajta szövetség) a munkásosztály vezetésével. Ezen összefogások nevében rendszerint szerepelt a népfront, vagy a front szó.

A világban jelenleg működő népfrontok egy része terrorszervezetként van nyilvántartva, míg mások bejegyzett pártként/politikai civilszervezetként, kommunista államokban pedig központi politikai szervezetként működnek.

Magyarországon
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (1944–1949)
Magyar Függetlenségi Népfront (1949–1954)
Hazafias Népfront (1954–1990)

A mai kommunista államokban
 Egyesült Front (Kína)
 Vietnámi Hazafias Front (Vietnám)
 Lao Front a Nemzet Építéséért (Laosz)
 Demokratikus Front az Anyaföld Egyesítéséért (Észak-Korea)

Az egykori kommunista államokban
 Demokratikus Front (Albánia)
 Nemzeti Front (Afganisztán)
 Hazafias Front (Bulgária)
 Nemzeti Front (Csehszlovákia)
 Nemzeti Front (Kelet-Németország)
 Kampucheai Egyesült Front a Nemzeti Felszabadításért (avagy Felszabadítási Front, Kambodzsa)
 Demokratikus Blokk (később Nemzeti Egységfront, majd Hazafias Mozgalom a Nemzeti Újjászületésért, Lengyelország)
 Jugoszláv Nemzeti Front

A mai, nem kommunista államokban
 Azerbajdzsáni Népfront Pártja (Azerbajdzsán)
 Belarusz Népfront (Fehéroroszország)
 Frente Popular (Fülöp-szigetek)
 Demokrata Népfront (Olaszország, 1948)
 Népfront (Chile)
 Népfront (Franciaország)
 Népfront (Mauritánia)
 Népfront (Szenegál)
 Népfront (Spanyolország)
 Indiai Népfront (India)
 Bahreini Felszabadítási Front (Bahrein)
 Ománi Felszabadítási Front (Omán)
 Palesztin Felszabadítási Front (Palesztina)
 Népi Front Palesztina Felszabadításért – Főparancsnokság (Palesztina)
 Népegység (Chile)

Fiktív népfrontok
Júdeai Nemzeti Front, Júdea Népe Front és [csupán egy taggal] a Júdeai Népfront a Brian élete című 1979-es Monty Python filmben